David Petrie ist der Name folgender Personen:

* David Petrie (Geheimdienstler) (1879–1961), britischer Geheimdienstbeamter
 David Petrie (Politiker) (1946–2011), schottischer Politiker